Tinctorius ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tinctorius (auch: Christoph Färber oder Christoph Maler; 1604–1662), deutscher Mediziner
 Mathias Tinctorius (Mathias Färber; * vor 1600, † 1632), Registrator, Notar, Archivar und Richter